А́нте Чо́вич (; 13 июня 1975, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский футболист, вратарь.

Карьера

Клубная 
Анте Чович — воспитанник клуба «Хёрствиль Загреб» из пригорода Сиднея. В 1995 году вратарь выступал за «Хёрствиль» в первом дивизионе Нового Южного Уэльса. Затем два года Чович играл в премьер-лиге штата за команду «Лейхгардт Тайгерс» из другого сиднейского пригорода. С 1997 года футболист выступал за клуб NSL «Маркони Стэллионс». Голкипер сыграл за команду 46 матчей и два года спустя перешёл в ПАОК.

Половину сезона 1999/00 австралиец провёл в аренде в другом греческом клубе — «Кавале». За ПАОК же Чович выступал нерегулярно. Сыграв за 2 сезона 8 матчей за команду из Салоников и успев стать обладателем кубка Греции, в июле 2001 года вратарь перебрался в загребское «Динамо». Однако за полгода, проведённых в хорватском клубе, Анте Чович не сыграл ни одного матча и в начале 2002 года вернулся в NSL, став игроком клуба «Сидней Олимпик».

На родине футболист надолго не задержался, уже летом 2002 года перебравшись в шведский «Хаммарбю». 4 с половиной года Чович был основным вратарём стокгольмского клуба. В сезоне 2003 он стал вице-чемпионом Швеции.

По окончании чемпионата Швеции 2006 Анте Чович покинул скандинавскую страну и до марта 2009 года защищал цвета клуба Эй-лиги «Ньюкасл Юнайтед Джетс». В сезоне 2007/08 голкипер стал чемпионом Австралии.

С 2009 по 2011 года австралийский вратарь вновь играл в Швеции — за клуб «Эльфсборг». В сезоне 2011/12 он выступал за «Мельбурн Виктори», а затем перешёл в «Уэстерн Сидней Уондерерс», с которым стал вице-чемпионом страны в сезоне 2012/13 и был признан лигой голкипером года. 8 июля 2015 года подписал однолетний контракт с «Перт Глори». 6 декабря 2018 года присоединился к «Веллингтон Феникс» в качестве резервного вратаря на краткосрочный период.

В сборной 
Анте Чович вызывался в сборную Австралии с 2006 по 2009 год. Впервые сыграл за команду 22 февраля 2006 года в отборочном матче к Кубку Азии 2007 с командой Бахрейна. Голкипер в 2006 году был в заявке команды на чемпионат мира, но ни одного матча на турнире не сыграл. После 2006 года вратарь лишь раз выходил на поле в составе «соккеруз»: 22 марта 2008 года он отыграл «на ноль» товарищеский матч с Сингапуром.

Итого: 2 матча, 1 пропущенный гол; 1 победа, 1 ничья, 0 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Ozfootball.net 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Маркони Стэллионс»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Кавала»
Игроки ФК «Сидней Олимпик»
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
Игроки ФК «Эльфсборг»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»
Игроки ФК «Перт Глори»